Zumsteeg

 Emilie Zumsteeg (1796-1857), musicien allemand ;
 Johann Rudolf Zumsteeg (1760-1802), musicien allemand.

Homonymie de patronyme